Khūr kan syfta på följande platser:

Iran 

 Khūr (kommunhuvudort i Iran), Esfahan, 
 Khowr (ort i Iran), Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar